XXIV Giochi olimpici invernali – competizione sportiva che si è svolta a Pechino dal 4 febbraio al 20 febbraio 2022
 XIII Giochi paralimpici invernali – competizione sportiva che si svolge a Pechino dal 4 marzo al 13 marzo 2022